Talatsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Talatsaari (ö i Joutsa), Mellersta Finland, 
 Talatsaari (ö i Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,33, long 25,63), Mellersta Finland, 
 Talatsaari (ö i Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,21, long 25,93), Mellersta Finland, 
 Talatsaari (ö i Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,20, long 25,24), Mellersta Finland, 
 Talatsaari (ö i Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,19, long 25,46), Mellersta Finland, 
 Talatsaari (ö i Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,12, long 25,05), Mellersta Finland, 
 Talatsaari (ö i Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,16, long 25,66), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar